Naturschutzgebiet Springebachtal ist der Name von zwei Naturschutzgebieten im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen:

 Naturschutzgebiet Springebachtal (Medebach), bei der Quelle des Springebachs, Gemarkung Küstelberg, Medebach
 Naturschutzgebiet Springebachtal (Winterberg), am Springebach, Gemarkung Grönebach, Winterberg